Nicolas Mahut e Vasek Pospisil erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte al torneo in questa edizione.

Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara hanno sconfitto in finale Sander Arends e David Pel con il punteggio di 7-5, 7-6(4).

Teste di serie 

  Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)
  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (quarti di finale)

  Jonny O'Mara /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale) 
  Divij Sharan /  Igor Zelenay (primo turno)

Wildcard 

  Albano Olivetti /  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2021